Pöhl steht für:

 Pöhl (Geländeform), eine für das Vogtland typische bewaldete Kuppe vulkanischen Ursprungs, sie bestehen aus sehr flachgründigen Böden und meist aus Diabas
 die Gemeinde Pöhl im Vogtlandkreis in Sachsen
 die ehemalige Gemeinde Pöhl (Kreis Sonderburg) in Nordschleswig
 die Talsperre Pöhl
 die Talbrücke Pöhl
 den Pöhlberg, einen Berg im Erzgebirge 

Pöhl ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Müller-Pöhl (* 1939), deutsche Gebrauchsgrafikerin und Buchillustratorin
 Hans Pöhl (1876–1930), estländischer Politiker
 Karl Otto Pöhl (1929–2014), Präsident der Deutschen Bundesbank

Siehe auch:
 Böhl
 Poehl
 Poel (Begriffsklärung)
 Pöhle
 Pöhler
 Poehler
 Pohl